Роберт Робертсон «Боб» Крейг (; ,  — , Петершэм) — австралийский регбист и игрок в регбилиг, выступавший на позиции хукера и лока. Чемпион летних Олимпийских игр 1908 в составе сборной Австралазии. Победитель . Также известен как пловец, ватерполист и футболист.

Регбийная карьера 
Крейг был известен в начале XX века как один из выдающихся спортсменов по нескольким видам спорта Австралии: восемь раз он выигрывал чемпионаты Нового Южного Уэльса по плаванию с 1899 по 1906 годы, четыре раза выигрывал чемпионат Сиднея, а в 1905 году выиграл кубок Нового Южного Уэльса по футболу в составе клуба «Балмейн». В регби-15 он выступал за команду «Балмейн» и сборную Нового Южного Уэльса (сыграл 4 матча за последнюю), играл за команду Нового Южного Уэльса против «Британских и ирландских львов» во время их  по Австралии и Новой Зеландии.

Крейг участвовал в 1908—1909 годах . Во время турне он, представляя команду Австралазии, провёл 26 октября 1908 года матч в рамках регбийного турнира летних Олимпийских игр в Лондоне, в котором команда Австралазии обыграла команду Великобритании со счётом 32:3. Также 12 декабря 1908 года сыграл единственный тестовый матч в карьере за австралийскую сборную против Уэльса (поражение 6:9).

Карьера в регбилиг 

После Олимпиады Боб Крейг перешёл в другой вид спорта, регбилиг, утратив статус любителя и став профессионалом. В 1910—1919 годах он играл за команду «», став одним из самых возрастных игроков Национальной регбийной лиги. С 1915 по 1919 годы он четыре раза подряд выиграл чемпионат Нового Южного Уэльса в составе этой команды. В 1910—1911 годах провёл два матча за команду Нового Южного Уэльса. 18 июня 1910 года Крейг дебютировал за сборную Австралии по регбилиг в первом из двух тест-матчей против Великобритании вместе с Чарльзом Расселлом, Джоном Барнеттом, Джеком Хиккеем и Крисом Маккиваттом. В 1911—1912 годах он участвовал в турне по Великобритании, сыграв 31 матч и занеся 7 попыток: во всех трёх тест-матчах он играл на позиции нападающего второй линии. В 1914 году сыграл ещё два матча дома против Великобритании. Всего сыграл 7 тест-матчей, набрав 3 очка, и 35 матчей разных уровней за Австралию.

После карьеры 
В 1919—1922 годах Крейг занимал пост секретаря клуба «» и был делегатом в Регбийной лиге Нового Южного Уэльса (), а также занимал пост тренера команды штата. Некоторое время владел гостиницей Royal Hotel в Инвернелле. Из-за последствий финансового кризиса в 1930-е годы Крейг впал в депрессию и вынужден был лечь в больницу Лейхардта, где 5 марта 1935 года повесился. Прах захоронен на Руквудском кладбище. Крейг оставил жену Элеанор и троих детей.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Andrews, Malcolm (2006) The ABC of Rugby League, Austn Broadcasting Corpn, Sydney
 Collection (1995) Gordon Bray presents The Spirit of Rugby, Harper Collins Publishers Sydney
 Moran, Herbert (1939) Viewless Winds – the recollections and digressions of an Australian surgeon P Davies, London
 Whiticker, Alan (2004) Captaining the Kangaroos, New Holland, Sydney

Ссылки 
 
 

Пловцы Австралии
Ватерполисты Австралии
Футболисты Австралии
Регбисты Австралии
Игроки в регбилиг Австралии
Игроки РК «Уаратаз»
Игроки сборной Австралии по регби
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Австралазии
Олимпийские чемпионы по регби
Повесившиеся
Похороненные на Руквудском кладбище
Игроки РК «Балмейн Тайгерс»